Auguste Bravais
Bravaistralie